La Jocurile Olimpice de vară din 2008 probele de tenis de câmp în număr de patru (simplu masculin și feminin, dublu masculin și feminin) se desfășoară în perioada 10-17 august 2008 la Beijing, China.

Calendar

Rezultate

Clasament medalii 

Tenis
2008